Grená - uma cor
Clássico Grená - tradicional disputa futebolística no Brasil
Rosa Grena Kliass - arquiteta e paisagista brasileira

Localidades

Grenå

Desambiguação